Хокотик има више значења:

 Хокотик (Мескитик), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Хокотик (Монте Ескобедо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику